Танцевальное Евровидение 2007 — первый танцевальный конкурс, организованный Европейским вещательным союзом (ЕВС). Мероприятие, в котором приняли участие 16 стран, прошло в Лондоне (Великобритания). Система голосования была такой же, как и у конкурса песни — каждая страна даёт 1—8, 10 и 12 очков понравившемуся выступлению.

В 2007 году выиграла Финляндия. Второе место — Украина, третье — Ирландия.

Формат 
Общая концепция конкурса схожа с конкурсом песни Евровидение, за исключением того, что в нем соревнуются не певцы, а исполнители бальных танцев. Каждая пара, представляющая свою страну, должна продемонстрирова два полутораминутных танца: один из бально¬латинской программы (аргентинское танго, ча ча, фокстрот, джайв, пасодобль, квикстеп, румба, салса, самба, танго, венский вальс, вальс) и один танец свободного стиля, в котором поощряется использование национальных черт и стилей. Права на используемую музыку должны быть очищены для использования на Евровидении..

Участники

Голосование 
Следующие 16 стран приняли участие и получили оценки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 Всё о танцевальном Евровидении на русском языке

2007 год в Лондоне
2007 год в культуре и искусстве